Крезь — музичний народний інструмент удмуртів
 Крезь — один з видів обрядових пісень в північних удмуртів

Див. також 
 Крез (значення)
 Имкрезь